Die Liste der Botschafter Uruguays in Bolivien stellt einen Überblick über die Leiter der uruguayischen diplomatischen Vertretung in Bolivien seit dem 1. November 1843 bis heute dar.

Quelle:

Einzelnachweise 

Bolivien
!
Uruguay